Абрабанель или Барбанель (, в латинице встречаются формы записи Abarbanel, Abrabanel, Avravanel, Barbernell, или Barbanel) — еврейская фамилия. Известные носители:

Абрабанель 
 Абрабанель (род)
 Абрабанель, Иегуда (ок. 1460 — после 1523?) — испано-еврейский религиозный писатель и мыслитель-неоплатоник.
 Абрабанель, Ицхак (1437—1508) — еврейский учёный.

Абраванель 
  (1903—1993) — американский дирижёр.

Абарбанель 
 Абарбанель, Елена Эрнестовна (1897—1974) — советский рентгенолог, доктор медицинских наук, профессор.

Барбанель 
 Барбанель, Дмитрий Евгеньевич (род. 1973) — российский дизайнер.
 Барбанель, Юрий Абрамович (род. 1935) — химик, доктор химических наук.

См. также 
 Центр психического здоровья Абарбанель